Семь во́ронов — популярный сказочный сюжет о семи братьях, превращённых в воронов и спасающей их от заклятия сестре (сюжет 451 по системе Аарне — Томпсона).
 Семь воронов (сказка братьев Гримм) — немецкая сказка.
 Семь воронов (сказка Божены Немцовой) — чешская сказка.
 Семь воронов (латышская сказка)
 Семь воронов (пьеса) — пьеса Людвика Ражи.
 Семь воронов (фильм) — чешский фильм 1993 года режиссёра Людвика Ражи.